september – miesiąc w kalendarzu rzymskim
 Petra Marklund – wokalistka znana jako September
 September – album studyjny wokalistki September
 September  – album kompilacyjny wokalistki September

 Wrzesień () – film w reżyserii Woody’ego Allena z 1987

zobacz też 
 wieczny wrzesień ()